В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Arizona 1989, який проходив в рамках Туру WTA 1989, Кончіта Мартінес здобула титул, у фіналі перемігши Еліз Берджін 3–6, 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Кончіта Мартінес (переможниця)
  Катарина Малеєва (чвертьфінал)
  Сьюзен Слоун (1-ше коло)
  Енн Мінтер (2-ге коло)

 Розалін Феербенк (1-ше коло)
 Стейсі Мартін (1-ше коло)
 Діанне ван Ренсбург (2-ге коло)
 Шон Стаффорд (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1989